Абту — одна из священных рыб в древнеегипетской мифологии; изображалась вместе с рыбой Анет (Anet) в передней части корабля бога солнца Ра.
 АБТУ (автобронетанковое управление) — военный термин; часть российского ГАБТУ, Главного автобронетанкового управления.